Милан Томић може да се односи на:

 Милан Томић (спортски радник), српски спортски радник
 Милан Томић (правник), српски правник
 Милан Томић (глумац), српски глумац
 Милан Томић (народни херој), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Милан Томић (кошаркаш), српски кошаркаш

Види још 
 Томић